Oberon kan have flere forskellige betydninger:

Oberon (programmeringssprog) – et programmeringssprog designet af Nicklaus Wirth
Elverkongen i En skærsommernatsdrøm af William Shakespeare
Oberon (måne) en af planeten Uranus' måner
Oberon (fiskekutter) bygget i Skagen 1938